Die tolle Lola steht für:

 Die tolle Lola (Operette), deutsche Operette von Hugo Hirsch, Gustav Kadelburg und Arthur Rebner
 Die tolle Lola (1927), deutscher Stummfilm von Richard Eichberg
 Die tolle Lola (1954), deutscher Spielfilm von Hans Deppe